Mimus (literair), Oud-Grieks literair genre
Mimus (Romeins), Romeinse clown
Mimus (geslacht), familie van spotlijsters